«Семь красавиц» — поэма классика персидской поэзии Низами Гянджеви, написанная в 1197 году.
 «Семь красавиц» — балет азербайджанского композитора Кара Караева, созданный в 1952 году по мотивам одноимённой поэмы Низами.
 «Семь красавиц» — фильм киностудии «Азербайджанфильм», снятый в 1982 году по мотивам одноимённой поэмы Низами.

 «Семь красавиц» — водопад близ посёлка Вандам в Габалинском районе Азербайджана.